Campanilla blancas puede referirse a:
El nombre común de la planta Acis autumnalis.
El nombre común de la planta Leucojum vernum.
El nombre común de la planta '''''Calystegia sepium.